29-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион - воинское подразделение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне. Во время ВОВ в составе РККА и войск ПВО существовало три формирования подразделения с одним и тем же номером.

29-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион Северо-Западного фронта, 1-й ударной армии, Ленинградского фронта и 15-й армии 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 года.

На 22 июня 1941 года находился в составе войск ПВО страны, располагался под Псковом. В сентябре 1941 года, отступив в глубь страны (возможно, что в Бологое), передан в РККА. До конца войны действовал в составе Северо-Западного фронта, впоследствии 2-го Прибалтийского фронта, принимал участие в боях в районе Старой Руссы, Демянска, Псковской области, Латвии.

В июле 1945 года из Латвии переброшен на Дальний Восток в район северо-западнее Биробиджана, принимал участие в Сунгарийской наступательной операции.

Подчинение

29-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион Юго-Западного фронта 

В составе действующей армии с 25 июля 1941 года по 26 июня 1942 года.

Очевидно, в первый месяц войны входил в состав войск ПВО страны, базировался на Украине, передан в РККА в августе 1941 года. Осенью 1941 года находится в районе Ахтырки. В 1942 году принимает участие в Барвенково-Лозовской наступательной операции и Харьковском сражении. Так, в мае 1942 года прикрывает город и железнодорожную станцию Изюм,  за восемь дней напряжённых боёв с авиацией противника в этом районе сбил 7 и подбил 5 самолётов противника.

26 июня 1942 года переименован в 67-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион.

Подчинение

29-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион 29-й танковой дивизии 

В составе действующей армии с 22 июня 1941 года по 14 июля 1941 года.

Являлся зенитным дивизионом 29-й танковой дивизии.

На 22 июня 1941 года  дислоцировался в Гродно. Полностью уничтожен в первые дни войны под Белоруссии

Подчинение 

Смотри статью 29-я танковая дивизия

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру 
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных эшелонов, входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

Зенитные дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны
Участники Харьковских операций